

Sigle 
 Temporary Duty Assignments – eccezionale forma di richiamo in servizio individuale (generalmente non consentito) per un membro della Guardia Nazionale degli Stati Uniti.

Codici 
 tdy – codice ISO 639-3 della lingua tadyawa